Соколовка (Мглинский район)
 Соколовка (Стародубский район)